„Framée” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Framée” – kanonierka typu Arc z lat 60. XIX wieku, do 1867 roku nosiła nazwę „Canonnière nr 30”
 „Framée” – niszczyciel typu Framée z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów